Antonín Jan Frič (Fritsch), paléontologue tchèque,
 Alberto Vojtěch Frič, botaniste tchèque,
 Ivan Frič (1922-2001), cadreur, monteur et assistant réalisateur tchécoslovaque,
 , poète tchèque,
 , poète tchèque,
 Josef František Frič (1804-1876), avocat et un politicien bohémien,
  (1861-1945), fils de Josef Václav Frič,
 Josef Václav Frič (1829-1890), écrivain, journaliste et homme politique tchèque,
 Martin Frič (1902-1968),  réalisateur et scénariste tchécoslovaque, également acteur et pédagogue.

Voir aussi 
 Fričovce ()